Земельний повіт Гіссен () — район в Німеччині, в складі однойменного округу землі Гессен. Адміністративний центр — місто Гіссен.

Населення 
Населення району становить  осіб (станом на ).

Адміністративний поділ 
Район поділяється на 8 громад () та 10 міст ():

Дані про населення наведені станом на .

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт  

Райони Гессену